Kaliště può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kaliště, comune nel distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Kaliště, comune nel distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Kaliště, comune nel distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina